Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 17A dans le monde.

 Route 17A en Ontario, Canada
 Route nationale 17a à Madagascar

Voir aussi